«На полпути в Париж» — российский фильм (драма) режиссёра Ярополка Лапшина, вышедший на экраны в 2001 году.

Фильм о драме российской научной интеллигенции в постперестроечной России, хотя первоначальная версия сценария была написана за 25 лет до того момента, как в 1998 году фильм попал в производство.

Когда было отснято 3/4 материала, фильм был законсервирован из-за прекращения финансирования.

Сюжет 
1990-е годы. Матвей Терентьевич Данилов, крупный российский учёный, академик, лишившись возможности продолжать свою научную работу на Родине, вынужден уехать во Францию, где ему гарантированы все условия для продолжения важных для него и для науки изысканий.

Тем не менее сам Матвей Терентьевич отъезду вовсе не рад. Решение уехать из России далось ему нелегко. После последней для него в России научной конференции, прошедшей в далёком сибирском городе, Матвей Терентьевич на день заезжает в село, где прошло его детство.

Матвей встречается со своей сестрой Груней, с другом детства, всю жизнь проработавшим здесь трактористом, с женщиной, когда-то в юности любившей его, становится гостем на деревенской свадьбе.

Все эти встречи и события заставляют Матвея по новому взглянуть на свою жизнь, пережить ностальгию, хотя он ещё не покинул Родину. В смятённых чувствах уезжает он из родной деревни, и авторы фильма оставляют открытым вопрос: переменил ли он своё решение об отъезде за границу.

В ролях 
 Владимир Андреев — Матвей Терентьевич Данилов
 Аристарх Ливанов — Анатолий Фалалеев
 Юрий Назаров — Прохор Мурашов
 Михаил Глузский — дед Авдей (последняя роль в кино)
 Людмила Зайцева — Пелагея
 Наталия Потапова — Анна, официантка
 Любовь Соколова — Груня
 Виталий Краев
 Константин Шавкунов
 Александр Пашков — тракторист Сергей
 Алексей Щипанов — эпизод
 Ольга Бутакова — эпизод
 Валерий Величко — эпизод
 Софья Тиунова — Груня (доигрывала за умершую Любовь Соколову)
 Павел Федосеев — эпизод (последняя роль в кино)
 Юрий Алексеев — эпизод
 Роман Володькин — эпизод
 Екатерина Живоглядова — эпизод
 Вячеслав Кириличев — эпизод
 Андрей Кылосов — эпизод
 Татьяна Приходько — эпизод
 Иван Шилко

Примечания

Литература 
 Каптелов, А. В ожидании «кина»: Нов. картины, снимающ. на Свердл. киностудии / А. Каптелов // На смену!. — Екатеринбург, 2000
 Матюхина, Татьяна. Российская глубинка — стартовая площадка в Париж : [О новом фильме Я. Лапшина «На полпути в Париж»] // Главный проспект. — Екатеринбург, 2001. — 12-18 июля
 Е. Тарасова «На полпути в Париж»: долгая дорога к зрителю : О фильме екатеринбург. режиссёра Ярополка Лапшина // Вечерний Екатеринбург. — 2003. — 21 янв. — С. 4: портр.
 Судьба России — судьба науки. Обсуждение фильма «На полпути в Париж» // «Уральское отделение РАН»

Ссылки 
 На полпути в Париж — фильм 2001 года Россия Режиссёр: Ярополк Лапшин
 Электронная краеведческая картотека статей из газет и журналов

Фильмы-драмы России
Фильмы России 2001 года
Фильмы Свердловской киностудии